Kopparberg har flere betydninger:
 Kopparberg − et byområde i Ljusnarsbergs kommun, Sverige
 Kopparbergs köping − en tidligere kommune i Örebro län, Sverige
 Kopparbergs län − navnet på Dalarnas län, Sverige til og med 1996
 Kopparbergs läns landsting − tidligere navn på Landstinget Dalarna
 Dalarnas läns valkrets − navnet på Dalarnas läns valkrets, Sverige til og med 1996
 Kopparbergs Bryggeri
 Kopparbärs Rock − et musikalbum fra 1997
 Kopparbergs/Göteborg FC − en damefodboldklub i Göteborg
 Stora Kopparbergs socken − et sogn i Dalarna, Sverige